El término rollo puede referirse a:

Sentido general 
 Rollo, cualquier objeto en forma cilíndrica, y que es posible desplegar o desenrollar.

Sentido figurado 
 Rollo, conversación larga y aburrida, o situación en la que alguien habla en exceso.

Otros usos 
 Rollo, en la Edad Media y Moderna, una columna de piedra generalmente rematada con una cruz o una bola y que representaba la categoría administrativa del lugar.
 Rollo, manuscrito soportado en una larga lámina de papiro, pergamino, etc., enrollada sobre sí misma.
Rollo (en inglés, roll), dulce de la repostería estadounidense o anglosajona.
Rollo de pianola, soporte de grabación de música en papel perforado
Rollo, departamento de la provincia de Bam, en la región Centro-Norte, Burkina Faso
Rollo de nieve, fenómeno meteorológico por el que se forman bolas de nieve al ser arrastradas por la acción del viento

Enlaces externos